Сан Сипријано има више значења:

 Сан Сипријано (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Сипријано (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Сипријано (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Сипријано (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Сипријано (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Сипријано (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Сипријано (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Сипријано, Ел Пухо дел Потреро (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику